Chemin de fer Lausanne-Fribourg-Berne – società ferroviaria svizzera